Блага има више значења:

 Блага (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Блага (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији